De grootinquisiteur van Sevilla, een bekend hoofdstuk uit 'De gebroeders Karamazov' van Dostojevski
 De grootinquisiteur (hoorspel), een hoorspel dat gebaseerd is op bovengenoemd hoofdstuk